Saks (Alabama) - uma região censo-designada localizada no estado americano de Alabama, no Condado de Calhoun.
Stanisław Saks - um matemático polonês.
Desambiguação